Nasr forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Hamid ibn Abu Nasr Ahmad, visir gaznèvida
 Abu-l-Layth Nasr ibn Muhàmmad ibn Àhmad ibn Ibrahim as-Samarqandí, imam
 Abu-Nasr Àhmad ibn Muhàmmad, visir gaznèvida
 Abu-Nasr Alí ibn Híbat-Al·lah ibn Jàfar ibn Makula, tradicionista i genealogista àrab
 Abu Nasr Hibatallah, poeta i oficial gaznèvida
 Abu-Nasr Mansur, cap de la cancelleria gaznèvida
 Abu-Nasr Muhàmmad al-Farabí, filòsof
 Abu-Nasr Mustawfí, funcionari de la cort seljúcida
 Abu-Sàlih Mansur (I) ibn Nuh ibn Nasr, emir samànida
 Àhmad Abu-Nasr ibn Nidham-al-Mulk, visir seljúcida i abbàssida
 Àhmad ibn Muhàmmad ibn Abd-as-Samad Abu-Nasr, visir gaznèvida
 Abu-Nasr Muhàmmad ibn Mansur Amid-al-Mulk al-Kundurí, visir del primer sultà seljúcida
 Anushirwan Abu Nasr, alt oficial seljúcida
 Asad ibn Nasr, visir de l'atabeg salghúrida de Fars
 Mahmud ibn Nasr, emir mirdàsida d'Alep
 Mir Nasr Allah Bahadur Khan, emir de Bukharà
 Al-Muayyad fi l-Din Abu Nasr Hibat Allah, daï ismaïlita
 Nasr-Al·lah ibn Muhàmmad, visir gaznèvida
 Nasr (I) ibn Àhmad, emir samànida
 Nasr (II) ibn Àhmad, emir samànida
 Nasr ibn Habib al-Muhal·labí, membre de la família muhal·làbida i governador d'Ifríqiya
 Nasr ibn Mahmud, emir mirdàsida d'Alep
 Nasr ibn Muzàhim, historiador àrab xiïta
 Nasr ibn Sàlih, emir mirdàsida d'Alep
 Nasr ibn Sayyar, darrer governador omeia del Khurasan
 Nasr ibn Xabath al-Uqaylí, cap rebel anti-abbàssida del segle IX
 Shihab al-Din Anu Nasr Ahmad ben Abu l-Hasan ben Ahmad ben Muhammad, poeta i mestre sufí persa

El nom Nasr també forma part del nom d'accidents geogràfics i llocs d'interès:
 Jemdet Nasr, jaciment arqueològic de l'Iraq

Vegeu també 
 Al-Nasr, ‘la Victòria’, nom de molts clubs de futbol del món àrab.

Notes